Papa Eugenio I – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Eugenio II – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Eugenio III – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Eugenio IV – Papa della Chiesa cattolica